La Lega Adriatica 2012-2013 (den. uff.: Jadranska Liga 2012-2013 o Triglav Jandranska Liga 2012-2013 per ragioni di sponsorizzazione) è stata la 5ª edizione della Jadranska Liga. Le gare sono iniziate il 29 settembre 2012 e si sono concluse nella primavera del 2013.

Le squadre partecipanti sono state dodici, una in meno rispetto all'edizione precedente: i campioni uscenti della Pro Recco hanno deciso, infatti, di non partecipare alla competizione; inoltre i neo campioni sloveni del Triglav Kranj hanno preso il posto dei connazionali del Koper.

Anche la formula del torneo è cambiata rispetto al 2011-2012: tutte le squadre hanno disputato un girone all'italiana con gare di andata e ritorno dal 29 settembre 2012 al 6 aprile 2013, seguito dalla Final Four, disputatasi a Zagabria il 13 e 14 aprile 2013.

I fiumani del Primorje hanno superato lo Jug Dubrovnik, alla terza finale persa in quattro anni, conquistando il trofeo per la prima volta.

Squadre partecipanti

Regular season

Classifica

Calendario e risultati

Final Four

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Sport acquatici nel 2012
Sport acquatici nel 2013
Jadranska Liga